Halti steht für:

 eine Landschaft in Finnland, an der Grenze zu Norwegen, siehe Haltitunturi
 eine Produktbezeichnung für ein Halfter für Hunde, abstammend vom Halfter für Pferde, entfernt ähnlich einem Maulkorb.
 eine finnische Marke für Ski- und Outdoorbekleidung